Černá mamba (Black Mamba) může označovat:
 mamba černá (Dendroaspis polylepis) – plaz z čeledi korálovcovitých
 The Black Mamba (Černá mamba) – americký krátkometrážní film
 Černá mamba (komiks)

přezdívka osob
 Kobe Bryant (1978–2020) – americký basketbalista

Související články 
 mamba
 černá